Guasto ima više značenja:
 Guasto, Isernia
 Guasto, Sondrio
 Guasto, Verona